Малышевское сельское поселение — муниципальное образование в Селивановском районе Владимирской области России.

Административный центр — село Малышево.

География 
Территория сельского поселения расположена в южной части Селивановского района.

История 
Малышевское сельское поселение образовано 13 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 59-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Драчевского, Красноушенского, Малышевского, Первомайского, Переложниковского сельских советов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 35 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Малышевское сельское поселение на сайте Селивановского района

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Селивановского района